Borgund steht für mehrere Orte in Norwegen:

 Borgund (Ålesund), eine ehemalige Kommune und heutiger Ortsteil der Stadt Ålesund
 Borgundkaupangen, auch Borgund genannt, mittelalterlicher Handelsplatz in Ålesund
 Borgund (Lærdal), Ort in der Kommune Lærdal
 Stabkirche Borgund, eine Stabkirche in Borgund in der Kommune Lærdal
 Borgundøy, Insel in der Gemeinde Kvinnherad

Siehe auch:
 Burgund
 Burgund (Begriffsklärung)